Kaben Island kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Kaben (holme), Likiep, 
 Kaben (ö), Wotje, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar